Brigitte Simon (1926-2009) est un peintre et maître-verrier français.

 Brigitte Simon (1956) est une joueuse de tennis française.